Нинель Карловна Дронова (род. 18 декабря 1938, Свердловск, РСФСР, СССР) — советская и российская фигуристка и тренер.

Биография 
Родилась в Свердловске 18 декабря 1938 года. В 1960 году окончила Свердловский техникум физической культуры, после чего продолжила образование, поступив в Омский государственный институт физической культуры по специальности «преподаватель физической культуры». Окончила данный институт в 1965 году.

После института Нинель Карловна в течение некоторого времени работала тренером-преподавателем по фигурному катанию в свердловской школе-интернате спортивного профиля, а затем перевелась в детско-юношескую спортивную школу «Локомотив».

За несколько десятков лет своей тренерской карьеры воспитала ряд известных фигуристов, которые выступали за сборные команды Свердловской области разных возрастов. Работала в паре с Заслуженным тренером РСФСР И. Б. Ксенофонтовым. Одними из самых выдающихся её подопечных были призёр чемпионатов Мира и Европы М. Н. Пестова; М. З. Ободяникова, победительница Первенства РСФСР по фигурному катанию в 1969 году; Ф. А. Шакирзянов, бронзовый и серебряный призёр первенства Чемпионата СССР среди юниоров в 1970 и 1971 гг.

Также Нинель Карловна является обладателем почётных званий «Ветеран спорта» и «Ветеран труда».

Примечания 

Выпускники СибГУФК
Тренеры по фигурному катанию СССР
Тренеры по фигурному катанию России